Shell River (shell engl. für „Muschel“) ist der Name folgender Flüsse:

 Shell River (Assiniboine River), in Manitoba, Kanada
 Shell River (Crow Wing River), Nebenfluss des Crow Wing River in Minnesota, Vereinigte Staaten

Shell River ist der Name folgender Orte:

 Shell River (Manitoba) (Rural Municipality of Shell River), in Manitoba, Kanada
 Shell River Township, im Wadena County in Minnesota, Vereinigte Staaten